UMS ist eine Abkürzung für:

 Umweltmanagementsystem
 Ulna-Mamma-Syndrom
 Unified Messaging Service und, im gleichen Zusammenhang, für Unified Messaging Server
 Uniform Mark System, ein Punktesystem im Englischen General Certificate of Education (GCE)
 United Medical Systems – Die UMS International AG ist ein Unternehmen im Sektor der medizinischen Dienstleistungen
 Universal Monitoring Service(s) – Medien-/IT-Überwachungsdienste
 Universiti Malaysia Sabah, eine Universität in Malaysia
 Untermengensummen-Problem in der Theoretischen Informatik
 Uretermündungsstenose, eine Verengung bei der Mündung des Ureters in die Harnblase
 USB Mass Storage, siehe USB-Massenspeicher

Ums steht für:

 eine Fraktion der Gemeinde Völs am Schlern in Südtirol

Abkürzung